Dans la mythologie grecque, Delphinos est le dieu des dauphins, un messager et un des grands amis de Poséidon. Il convainquit une Amphitrite réticente d'épouser ce dernier, Poséidon faisant alors de lui la constellation du dauphin en récompense.

Mythes 
Dans la version de la rencontre d'Amphitrite et de Poséidon donnée par Hygin, version qu'il attribue à Ératosthène, le dieu tombe amoureux alors qu'il voit danser Amphitrite sur l'île de Naxos. Effrayée, celle-ci le fuit et va se réfugier auprès du Titan Atlas. Poséidon se lamente et dépêche alors de nombreux serviteurs à sa recherche. L'un d'eux, Delphinos, la retrouve et plaide si bien la cause de son maître qu'Amphitrite accepte de l'épouser, demandant même à Delphinos d'organiser le marriage. Pour récompenser son messager, Poséidon le transportera au ciel, plaçant le dauphin sur la voûte céleste où il devient la constellation du Dauphin.

Références 

Divinité grecque marine